Кориандрите (Coriandrum) са род растения от семейство Сенникови (Apiaceae).

Таксонът е описан за пръв път от шведския ботаник и зоолог Карл Линей през 1753 година.

Видове 
 Coriandrum americanum
 Coriandrum didymum
 Coriandrum digitatum
 Coriandrum diversifolium
 Coriandrum globosum
 Coriandrum latifolium
 Coriandrum maculatum
 Coriandrum majus
 Coriandrum maritimum
 Coriandrum melphitense
 Coriandrum radians
 Coriandrum sativum – Кориандър
 Coriandrum seselifolium
 Coriandrum setifolium
 Coriandrum testiculare
 Coriandrum testiculatum
 Coriandrum tordylioides
 Coriandrum tordylium

Бележки 

Сенникови